Laughton ist der Familienname folgender Personen

 Charles Laughton (1899–1962), britisch-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Charles E. Laughton (1846–1895), US-amerikanischer Politiker
 John Knox Laughton (1830–1915), britischer Historiker
 Scott Laughton (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler

Laughton ist der Name folgender Orte:

 Laughton (East Sussex)